Мордерер — фамилия. Известные носители:

 Мордерер, Валентина Яковлевна (род. 1941) — советский и российский литературовед.
 Мордерер, Александр — фотохудожник
 Меретин-Мардерер, Бернард — итальянско-польский архитектор XVIII века.